Sua (em hebraico: שוח, "vala; natação; humilhação"), também conhecido como Sous, de acordo com o antigo testamento foi o sexto filho de Abraão, o patriarca dos israelitas, e Quetura com quem se casou após a morte de Sara. Ele era o caçula dos filhos de Quetura. Os outros foram Zinrã, Jocsã, Medã, Midiã e Jisbaque.

Josefo registra que "Abraão planejou estabelecê-los em colônias e eles tomaram possessão de Trogloditis e o país da Arábia Feliz, na medida em que atinge o Mar Vermelho". Abraão, com toda probabilidade, tentou afastá-los de Isaque para evitar o conflito ao mesmo tempo cumprindo a ordem de Deus para espalhar-se e habitar o mundo. Mas ao contrário de seus irmãos, Sua parece ter virado para o norte e viajado para o norte da Mesopotâmia, onde hoje é a região norte da atual Síria. Como evidenciado por textos cuneiformes, a terra parece ter sido batizada em sua homenagem, sendo conhecida como a terra do Sûchu que fica ao sul da antiga capital hitita de Carquemis, no rio Eufrates.

A Bíblia também registra que o personagem Jó tinha um amigo que era um suíta.

Árvore genealógica incompleta:

Personagens da Torá
Personagens do Tanakh
Filhos de Abraão